

Patronyme 

 Alexander Kennedy Paterson (1932-), avocat québécois
 Banjo Paterson (1864-1941), poète australien 
 Basil Paterson (1926-2014), homme politique américain
 Bill Paterson, (1945-), acteur britannique
 Callum Paterson (1994-), footballeur écossais
 Chris Paterson (1978-), international écossais de rugby à XV
 David Paterson (1954-), personnalité politique américaine
Emma Paterson (1848-1886), pionnière britannique du syndicalisme féminin
 Eric Paterson (1929-2014), joueur canadien de hockey sur glace
 Isabel Paterson (1886-1961), écrivain américain
 Jake Paterson (1973-), surfeur professionnel australien
 James Paterson (1854-1932), peintre écossais
  (1987-), joueur américano-néo-zélandais de rugby à XV
 Jodi Ann Paterson (1975-), playmate américaine
 John Paterson (1900-1970), joueur écossais de rugby à XV
 Katherine Paterson (1932-), autrice de littérature de jeunesse américaine 
  (1981-), artiste écossaise
 Lesley Paterson (1980-), triathlète écossaise
 Mark Paterson, mixeur cinéma britannique
 Martin Paterson (1987-), footballeur nord-irlandais
 Michael S. Paterson (1942-), informaticien théoricien britannique
 Neil Paterson (1916-1995), scénariste et romancier écossais
 
 Pat Paterson (1910-1978), actrice britannique
Phoebe Paterson Pine (1997-), archère britannique
 Tim Paterson (1956-), développeur informatique américain

Toponymes

Paterson, village situé dans la province du Cap-Oriental.

, ville de la Nouvelle-Galles du Sud ;
 , rivière de la Nouvelle-Galles du Sud qui coule dans la ville précédente ;
 Circonscription de Paterson, district électoral australien.

Paterson, ville du New Jersey.
 , ville de l'État de Washington

Paterson Inlet, port naturel sur l'île Stewart.

Autre 
 Vers de Paterson, ensemble de machines de Turing, créé par John Conway et Mike Paterson en 1971.

Titres 

 Paterson, film de Jim Jarmusch (2016).
 Paterson, poème de William Carlos Williams

Patronyme anglais
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis